JCY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Johnson (Stati Uniti)